Parranesi – abitanti di Parrana San Giusto
Parranesi – abitanti di Parrana San Martino
Parranesi – abitanti di Parrano